Puede referirse a muchos conceptos por ejemplo:   

Tratado de Basilea (1499), entre la Liga Suaba y la Antigua Confederación Suiza.
Tratado de Basilea (5 de abril de 1795), entre Francia y Prusia.
Tratado de Basilea (22 de julio de 1795), entre España y Francia.
Tratado de Basilea (28 de agosto de 1795), entre Francia y Hesse-Kassel.
Convención de Basilea de 1989, sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Los múltiples acuerdos sobre la legislación y regulación bancaria entre los principales bancos centrales del mundo: Basilea I (1988), Basilea II (2004) y Basilea III (2011).